Мина́б () — одна из 11 областей (шахрестанов) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Минаб.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Тукехур (بخش توکهور)
 Биабан (بخش بیابان)
 Сендерк (بخش سندرک)
Население области на 2006 год составляло 254 304 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана